Als Holzreifen bezeichnet man
 ein Spielzeug, siehe Reifen (Spielzeug)
 umgangssprachlich abwertend einen ausgehärteten Fahrzeugreifen, der seine Hafteigenschaften verloren hat